Кири́лл Влади́мирович Сидоре́нко:
 Сидоренко, Кирилл Владимирович (род. 1983) — российский хоккеист.
 Сидоренко, Кирилл Владимирович (род. 1985) — украинский футболист.